Die Nemzeti Bajnokság 1933/34 war die 31. Spielzeit in der Geschichte der höchsten ungarischen Fußballliga. Meister wurde zum 13. Mal Ferencváros Budapest.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Der Letztplatzierte musste absteigen, der Vorletzte bestritt zwei Relegationsspiele gegen den Abstieg.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation 

|}
Dadurch sicherte sich Somogy FC Kaposvár den Klassenerhalt.

Weblinks 
 Abschlusstabelle auf rsssf.com (englisch)
 Abschlusstabelle auf magyarfutball.hu (ungarisch)

1934
Fußballsaison 1933/34